Ostatnie dni – polski film wojenny z 1969 r. w reżyserii Jerzego Passendorfera z Wojciechem Siemionem w roli głównej  
 Ostatnie dni (The Last Days) – amerykański film dokumentalny z 1998 r., reż. James Moll, prod. Steven Spielberg
 Ostatnie dni (Last Days) – amerykański film biograficzny z 2005 r., reż. Gus Van Sant
 Ostatnie dni  – spektakl Teatru Telewizji z 1977 r. w reżyserii Macieja Wojtyszko

 Zobacz też